Abdomen komt van het Latijnse woord voor buik.

Zie: 
 buik voor gewervelde dieren
 achterlijf (insect)
 opisthosoma voor spinnen
 pleon voor kreeftachtigen